Dujiangyan – miasto na prawach powiatu w Chinach, w prowincji Syczuan
 System irygacyjny Dujiangyan – system budowli hydrotechicznych w Chinach na rzece Min Jiang, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO